

Persone
 Marcello Mugnaini – ex ciclista su strada italiano
 Marco Mugnaini – pallanuotista italiano

Altro
 Centro Sportivo Gloriano Mugnaini – sede di allenamento della Unione Calcio Sampdoria a Bogliasco, in provincia di Genova